Gunnar Sjöström kan avse:

* Gunnar Sjöström (1901–1977), svensk publicist
 Gunnar Sjöström (1905–1981), svensk skolman
 Gunnar Sjöström (1906–1976), svensk kemist
 Gunnar Sjöström (1928–2018), svensk pianist